Corddry ist der Familienname folgender Personen:

 Nate Corddry (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Rob Corddry (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler und Comedian